BA, Ba sau ba se poate referi la:

 Bariu, element chimic cu simbolul Ba
 Bosnia și Herzegovina, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .ba, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Bosnia și Herzegovina
 Bahamas, codul OMM al acestei țări
 Bahrain, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Bari, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Bahia, unitate federativă a Braziliei, codul ISO 3166-2:BR
 Buenos Aires, capitala Argentinei
 Bratislava, capitala Slovaciei
 San Francisco Bay Area sau prescurtat „Bay Area”
 Ba, un vechi stat situat în estul teritoriului chinez Sichuan
 Provincia Ba, o subdiviziune administrativă a statului Fiji
 Ba (Ba), oraș în Provincia Ba, Fiji
 Ba (Serbia), sat situat în municipalitatea Ljig
 Ba, râu, pe insula Vanua Levu, Fiji
 Limba bașchiră, codul ISO 639-1
 British Airways, codul IATA al acestei companii aeriene
 Bank of America, bancă din Statele Unite